''Detta är en lista äver skyttedrottningar i svensk bandy.

Se även
Lista över skyttekungar i svensk bandy

Externa länkar 
 Svenska Bandyförbundet - Skyttedrottningar

Bandy i Sverige
 
Skyttedrottningar i svensk bandy
Skyttedrottningar i bandy